Kent heißen folgende geographischen Objekte: 

 Kent, eine englische Grafschaft
 Kent Shire, ein Verwaltungsgebiet in Australien
 River Kent, ein Fluss in Nordengland
Orte:

 Kent (British Columbia), Kanada
 Chatham-Kent, Ontario, Kanada
 Kent (Alabama), Vereinigten Staaten
 Kent (Arkansas), Vereinigten Staaten
 Kent (Connecticut), Vereinigten Staaten
 Kent (Florida), Vereinigten Staaten
 Kent (Illinois), Vereinigten Staaten
 Kent (Indiana), Vereinigten Staaten
 Kent (Taylor County, Iowa), Vereinigten Staaten
 Kent (Union County, Iowa), Vereinigten Staaten
 Kent (Minnesota), Vereinigten Staaten
 Kent (New York), Vereinigten Staaten
 Kent (Ohio), Vereinigten Staaten
 Kent (Oklahoma), Vereinigten Staaten
 Kent (Oregon), Vereinigten Staaten
 Kent (South Carolina), Vereinigten Staaten
 Kent (Texas), Vereinigten Staaten
 Kent (Virginia), Vereinigten Staaten
 Kent (Washington), Vereinigten Staaten
 Kent (West Virginia), Vereinigten Staaten
sowie:
 Kent Gap, Scharte im Queen Elizabeth Land, Antarktika
 Kent-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Kent-Gruppe, eine australische Inselgruppe
 Kent-Plateau, Hochebene in der Ross Dependency, Antarktika
 River Kent, ein Fluss in der englischen Grafschaft Cumbria
historisch:
 Königreich Kent, ein historisches englisches Königreich

Kent ist ein Personenname und steht für:
 Kent (Vorname), einen englischen und türkischen Vornamen
 Kent (Familienname), einen englischen und türkischen Familiennamen
 Anatoli Markowitsch Gurewitsch, genannt Kent

Kent, Weiteres:
 Kent, ein Schiffsname von mindestens sieben Ostindienfahrer der Britischen Ostindien-Kompanie, siehe Liste von Schiffen mit dem Namen Kent
 HMS Kent, elf Schiffe der britischen Royal Navy
 AS-15 Kent, der NATO-Codename des sowjetischen Marschflugkörpers Ch-55
 Ford Kent, einen OHV-Vierzylinder-Reihenmotor von Ford
 Kent (Zigarette), eine Marke der British American Tobacco
 Kent (Band), eine schwedische Rockband
 Kent Motors Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Colonial Automobile Company (Massachusetts), ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller mit dem Markennamen Kent’s Pacemaker

Siehe auch:
 Earl of Kent, Duke of Kent
 Kent County, Kent Township
 New-Kent-Kragen